Stati Uniti d'America
 Monona – città della Contea di Clayton, Iowa
 Monona – città della Contea di Dane, Wisconsin